Соревнования по софтболу на летних Азиатских играх 2014 проходили с 27 сентября по 2 октября с участием 6 женских сборных команд.

Чемпионами Игр стала (в 4-й раз и 4-й раз подряд) сборная Японии, победившая в финале сборную Китайского Тайбэя (Тайваня), бронзовые медали завоевала сборная Китая.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2014
Софтбол
2014 год в софтболе
Азиатские игры